Щавинський Артур Едуардович — лейтенант Національної Гвардії України, кавалер ордена «За мужність».
 Щавинський Василь Олександрович (1868—1924) — український історик, професор, співробітник журналу «Старі роки».
 Щавинський Мечислав Мечиславович (* 1915) — радянський актор опери та кіно.